Die Abkürzung GLB steht für:
 Gewerkschaft Liste Brandl
 Geschützter Landschaftsbestandteil (gLB)
 Gewerkschaftlicher Linksblock
 Gleichstellungsbeauftragte
 die Band Grant Lee Buffalo
 Grüne Liste Berlin, die zur Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin (West) 1981 antrat und 0,3 % der Stimmen erhielt
 „Gay, Lesbian & Bisexual“ in Englisch und International; siehe LGBT
 Ein 3D-Grafikdateiformat, das auf dem glTF-Standard der Khronos Group basiert
 Mercedes-Benz GLB, ein Sport Utility Vehicle, siehe Mercedes-Benz X 247

GLB